James Reilly (1890-1962) – amerykański pływak
 James Reilly (ur. 1954) – amerykański astronauta
 James Reilly (ur. 1955) – irlandzki polityk